Won kan syfta på:

 Nordkoreansk won – den valuta som används i Nordkorea 
 Sydkoreansk won – den valuta som används i Sydkorea
 Koreansk won – innan 1910 i Kejsardömet Korea

Geografi
Won (periodiskt vattendrag)
Won (vattendrag i Elfenbenskusten, Worodougou)

ko:대한제국 원
lt:Vonas
ru:Вона